Wyniki Grand Prix Danii, trzeciej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1998.

Lista startowa 
Stawkę 21 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 3 zawodników z dziką kartą: Brian Karger, Antonín Kasper oraz Lars Gunnestad. W nawiasach podano numery stałe.

 (4) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (8) Jimmy Nilsen (Szwecja)
 (2) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (3) Tomasz Gollob (Polska)
 (19) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (17) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (7) Hans Nielsen (Dania)
 (1) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (18) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (5) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (9) Ryan Sullivan (Australia)
 (14) Stefan Dannö (Szwecja)
 (15) Leigh Adams (Australia)
 (11) Armando Castagna (Włochy)
 (12) Zoltán Adorján (Węgry)
 (16) Craig Boyce (Australia)
 (10) Jason Crump (Australia)
 (6) Brian Andersen (Dania)
 (21) Jesper B. Jensen (Dania)
 (13) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (20) Sebastian Ułamek (Polska)
 (22) Brian Karger (Dania)
 (23) Antonín Kasper (Czechy)
 (24) Lars Gunnestad (Norwegia)

Wyniki

Opis 
Wielką Nagrodę Danii wygrał Duńczyk Hans Nielsen. W finale po raz pierwszy w tym sezonie wystąpił zawodnik, który startował w turnieju eliminacyjnym (Chris Louis był drugi, a Jason Crump czwarty). Po raz kolejny na podium (po dwóch zwycięstwach) stanął Tony Rickardsson, który w klasyfikacji przejściowej ma aż 22 punkty przewagi na półmetku cyklu. Bardzo dobre występy zanotowało dwóch zawodników jadących jako dzika karta: Antonín Kasper był 5. a Brian Karger 7. Kasper startował z dziką kartą we wszystkich z dotychczas rozegranych rund, w każdej startując z innym numerem na plastronie.

W półfinale nie wystartował żaden Polak: Tomasz Gollob był 9. Piotr Protasiewicz awansował do turnieju głównego, lecz zajął 15. miejsce. Sebastian Ułamek zakończył zawody po dwóch biegach (22. miejsce).

Klasyfikacja przejściowa

Bibliografia 
 Wyniki Grand Prix Danii 1998

Dania
1998
1998 w Danii
Sport w Vojens